Calandra est un nom de famille porté notamment par :

 Giovanni Battista Calandra (1586-1644), artiste-mosaïste italien ;
 Giuliana Calandra (1936-2018), actrice, journaliste et présentatrice de télévision italienne ;
 Frédérique Calandra (1962-), femme politique française ;
 Paul Calandra (1970-), personnalité politique canadienne.

De plus :

 (8967) Calandra est un astéroïde de la ceinture principale.